Gyeongjong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Gyeongjong (Goryeo) (975–981), 5. König des Goryeo-Reiches (918–1392)
 Gyeongjong (Joseon) (1668–1724), 20. König der Joseon-Dynastie (1392–1910)